Сорина:

 Сорина, Арнольд (род. 1988) — вануатский легкоатлет.
 Сорина, Татьяна Андреевна (род. 1994) — российская лыжница.
 Эглон-Сорина, Камиль (род. 1985) — французская гандболистка.

См. также